Эббесен () — скандинавская фамилия. Известные носители:

 Эббесен, Эскильд (род. 1972) — датский гребец, трёхкратный олимпийский чемпион
 Эббесен, Нильс (род. 1340) —  датский дворянин.
 Эббесен, Стен (род.  1946) —  датский филолог.
 Эббесен, Томас (род. 1954) — норвежский физик и химик.